Nevestele vesele din Windsor  se poate referi la:

Teatru
 1597 Nevestele vesele din Windsor – piesă de teatru scrisă în 1597 de William Shakespeare;
 Operă
 1845 Nevestele vesele din Windsor – operă în trei acte, de compozitorul german Otto Nicolai;

Film
 1950 Nevestele vesele din Windsor (Die lustigen Weiber von Windsor) – film de operă regizat de Georg Wildhagen;
 1965 Nevestele vesele din Windsor (Die lustigen Weiber von Windsor) – film de operă regizat de Georg Tressler;
 1982 Nevestele vesele din Windsor (The Merry Wives of Windsor) – film TV regizat de David Hugh Jones;